Head Injuries - drugi album studyjny australijskiej grupy rockowej Midnight Oil. Album został wydany w 1979 roku.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Peter Garrett: wokal
 Rob Hirst: perkusja, dalszy wokal
 Jim Moginie: Gitara, Keyboard
 Andrew James: Bas, dalszy wokal
 Martin Rotsey: Gitara

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Midnight Oil